Jubileum Volume I — музичний альбом гурту Bathory. Виданий 3 жовтня 1992 року лейблом Black Mark Production. Загальна тривалість композицій становить 71:57. Альбом відносять до напрямків блек-метал, вікінг-метал.

Список пісень 

 «Rider at the Gate of Dawn» — 1:19
 «Crawl to Your Cross» — 4:38
 «Sacrifice» — 4:14
 «Dies Irae» — 5:13
 «Through Blood by Thunder» — 6:04
 «You Don't Move Me (I Don't Give a Fuck)» — 3:31
 «Odens Ride over Nordland» — 3:00
 «A Fine Day to Die» — 8:54
 «War» — 2:15
 «Enter the Eternal Fire» — 6:57
 «Song to Hall up High» — 2:43
 «Sadist» — 2:59
 «Under the Runes» — 5:57
 «Equimanthorn» — 3:45
 «Blood Fire Death» — 10:28
</div>

Посилання 
Encyclopaedia Metallum — Bathory — Jubileum Vol. I 
 

Альбоми Bathory
Англомовні музичні альбоми